

Sigle 
 Central Daylight Time (UTC-5) – ora legale del fuso orario Central Standard Time (UTC-6)
 Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo
 Convenzione sul diritto dei trattati
 Corriere del Ticino – Quotidiano indipendente della Svizzera italiana

Chimica 
 CDT – Ciclododecatriene

Biochimica 
 CDT – Trasferrina carboidrato carente